Příjmení Kovalčík nosí více významných osobností:

 Jana Kovalčíková (* 1991) – slovenská herečka
 Jolana Kovalčíková (????–????) – slovenská a československá politička
 Leopold Kovalčík (1921–1980) – český a československý politik
 Richard Kovalčík (1937–1975) – český trumpetista a kapelník 
 Štefan Kovalčík (1921–1973) – československý lyžař